Recchia kan syfta på:

 Recchia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Recchia (växter) – ett släkte av växter